Eyre Creek kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mulligan River (vattendrag i Australien), South Australia, 
 Eyre Creek (vattendrag i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar